Żurawłynka, Żurawlinka – nazwy toponimów na Ukrainie i w Rosji

Rosja 
:
 Żurawlinka – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Ukraina 
:
 Żurawłynka – wieś w obwodzie dniepropetrowskim
 Żurawłynka – wieś w rejonie narodyckim obwodu żytomierskiego
 Żurawłynka – wieś w rejonie radomyskim obwodu żytomierskiego
 Żurawłynka – wieś w obwodzie kirowohradzkim

Linki zewnętrzne 
 

Strony ujednoznaczniające